L87  peut faire référence à :

 Anomalies de l'élimination transépidermique, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Eglinton (L87), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres